Niemcy:
 Sömmerda – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Sömmerda – były powiat w kraju związkowym Turyngia, w latach 1952-1990
 Sömmerda – miasto w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Sömmerda